Die Qatar ExxonMobil Open 2023 waren ein Tennisturnier, das vom 20. bis 25. Februar 2023 in Doha stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2023 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rio de Janeiro die Rio Open und in Marseille die Open 13 Provence ausgetragen. Während das Turnier in Doha, genau wie die Open 13 Provence, zur Kategorie der ATP Tour 250 zählte, gehörte das Turnier in Rio de Janeiro zur höheren Kategorie ATP Tour 500.

Letztjähriger Sieger im Einzel war Roberto Bautista Agut. Im Doppel gewannen Wesley Koolhof und Neal Skupski die letzte Austragung.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.377.025 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.485.775 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 18. und 19. Februar 2023 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF)
  (PDF)
  (PDF)

ATP Tour 2023
Tennisturnier in Doha